NGC 4469 (другие обозначения — UGC 7622, MCG 2-32-89, ZWG 70.121, VCC 1190, IRAS12269+0901, PGC 41164) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
4469
Дева (созвездие)